Дми́трий Смышля́ев:
 Смышляев, Дмитрий Дмитриевич (1828—1893) — российский земский деятель, краевед и историк.
 Смышляев, Дмитрий Емельянович (1790—1857) — российский предприниматель, меценат, Пермский городской голова (1823—1826).